Maria Kristina av Österrike kan syfta på:

* Maria Kristina av Österrike (1574–1621), ärkehertiginna av Österrike, furstinna av Siebenbürgen
 Maria Kristina av Österrike (1742–1798), ärkehertiginna av Österrike, hertiginna av Sachsen-Teschen
 Maria Kristina av Österrike (1858–1929), ärkehertiginna av Österrike, drottning av Spanien